Die GFA League First Division 2019/20 war die 52. Saison der höchsten gambischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Die Saison begann am 6. Dezember 2019. Im März 2020 wurde die Saison zunächst unterbrochen, bevor sie am 21. Mai aufgrund der COVID-19-Pandemie in Gambia abgebrochen wurde.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2019 2020
Fußballsaison 2019/20